Sante Flora e Lucilla può riferirsi a diversi edifici religiosi situati in Toscana:

 Santi Flora, Lucilla, Eugenio e compagni, Santi martiri vissuti nel III secolo d.C
 Badia delle Sante Flora e Lucilla, una chiesa di Arezzo del XIII secolo
 Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, chiesa che si trova a Montisi, nel comune di Montalcino, in provincia di Siena.
 Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, edificio di culto nella piazza principale del borgo medievale di Torrita di Siena, in provincia di Siena.
 Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, una chiesa che si trova in località Carda, a Castel Focognano in provincia di Arezzo, risalente almeno al IX secolo
 Pieve delle Sante Flora e Lucilla, edificio sacro situato a Santa Fiora in provincia di Grosseto, ricordata sin dal 1142.